EEF peut désigner :
 Entreprises électriques fribourgeoises, une ancienne entreprise suisse de fourniture en électricité ;
 Erickson Educational Foundation, une organisation philanthropique à but non lucratif financée et contrôlée entièrement par Reed Erickson.